Op de US Open 2002 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 28 augustus tot en met 8 september 2002.

Algemeen

Samenvatting 
Titelverdedigers Rennae Stubbs en Todd Woodbridge waren het eerste reekshoofd. Zij sneuvelden evenwel al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Lisa Raymond / Mike Bryan won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Katarina Srebotnik en Bob Bryan in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Raymond had daarnaast twee eerdere gemengddubbelspeltitels met andere partners; Mike Bryan geen.

De Belgische Els Callens speelde samen met Robbie Koenig uit Zuid-Afrika. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door Katarina Srebotnik en Bob Bryan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2002